Bangsal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangsal, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bangsal, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar